Skidmore kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Skidmore (Missouri)
Skidmore (Texas)
Skidmore, Owings and Merrill, een bekend architecten- en ingenieursbureau in de Verenigde Staten